O Estádio Municipal Cazuza Ribeiro é um estádio de futebol brasileiro da cidade de Balsas no estado do Maranhão, tem capacidade para receber cerca de 5.000 pessoas . O Balsas Futebol Clube é quem manda seus jogos para a disputa do Campeonato Maranhense.

 2

Estádios de futebol do Maranhão